Christian Perez peut désigner :
 Christian Perez (1963-), footballeur français ;
 Christian Perez, homme politique français.

Voir aussi